Ковшутов Аманберди, турк. Amanberdi Gowşudow (22 сентября 1942 года, Ашхабад, ТССР — 10 июля 2020 года, Туркменистан) — туркменский певец, дутарист, бахши, композитор и педагог.

Биография 
 
Родился в колхозе имени Будённого в местечке Карадамак, среднее образование получил в школе № 7 (сейчас № 26) города Ашхабада, Игре на дутаре обучался во Дворце пионеров под руководством педагога Бяшима Лаллакова в 1950 году. В 1959 году поступил в Туркменское государственное музыкальное училище на отделение «Теория и история музыки». В 1995 году закончил Туркменскую национальную консерваторию по специальности «Бахши» и получил квалификацию "Преподаватель, солист ансамбля".

В 1994—2020 годах преподаватель Специализированной музыкальной школы-интерната при ТМК (РМШ). Одинаково мастерски владел игрой на дутаре и гиджаке. Считал себя последователем Сахи Джепбарова.

Написал более 50 песен на стихи Сейди, Салиха Айдогдыева, Нуры Байрамова. В золотом телерадиофонде Туркменистана есть более 100 записей песен и музыки в его исполнении. Среди бахши выделялся музыкальной грамотностью. Создал более __??? произведений, перенёс (перевёл) на ноты около 30 народных мелодий и песен, считающихся сложными.

Творчество 
Неполный список созданных произведений:

1.	Aşgabat . Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

2.	Arçmanata . Sözleri Süleýman Öwezowyňky

3.	Bu Türkmenistan. Sözleri Hojageldi Nurmyradowyňky

4.	Baky Bitarapdyr Türkmenistanym. Sözleri Hudaýguly Allamyradowyňky

5.	Baky bahar-ýazly ülkäm. Sözleri Gelgi Muhammedowyňky

6.	Başymyň täji watan. Sözleri Atamyrat Atabaýewiňki (wokal-instrumental ansambl üçin)

7.	Baýdagym. Sözleri Ogulgurban Nazarowanyňky

8.	Çagajykdan öwrenýän. Sözleri Hudaýguly Allamyradowyňky

9.	Ejejan. Sözleri Nury Baýramowyňky

10.	Gyjak çalanda. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

11.	Görsem. Sözleri Bibi Orazdurdyýewanyňky

12.	Gözel ýigrimbäş. Sözleri Şeýdaýynyňky

13.	Goş, jigim. Sözleri Hudaýguly Allamyradowyňky

14.	Gitsem daglara. Sözleri Gylyçmyrat Kakabaýewiňki

15.	Gül ynjamasyn. «Nejep oglan» dessanyndan

16.	Gül ýüzli ýarym. «Nejep oglan» dessanyndan

17.	Guşjagaz. Dutar üçin saz

18.	Goja Hazaryň kenarynda. Dutar üçin saz

19.	Gülle, Watan. Dutar üçin saz

20.	Hally. Sözleri Seýdiniňki

21.	Hormat. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

22.	Illeri bardyr. Sözleri Geldi Bäşiýewiňki

23.	Ildeş. Sözleri Annaberdi Agabaýewiňki

24.	Kär garramaz. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

25.	Kiçi dag. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

26.	Köpetdag. Sözleri Ýaban Saparowyňky

27.	Körpäniň höwesi. Dutar üçin saz

28.	Kylmyşdyr meni. Sözleri Zeliliniňki

29.	Meniň gyr atym. Sözleri Nury Baýramowyňky (wokal-instrumental ansambl üçin)

30.	Nar ýatyr munda. Sözleri Baýram Jütdiýewiňki

31.	Neýläýin.

32.	Nowruzda görsem. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

33.	Oýlanma. Dutar üçin saz

34.	Öýke. Dutar üçin saz

35.	Öňe, Türkmenistan. Dutar üçin saz

36.	Pagtaçy. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

37.	Pürli agany ýatlap. Dutar üçin saz

38.	Serdar. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki

39.	Türkmeniň derwezesi. Sözleri Baýram Jütdiýewiňki

40.	Toý mukamy ýaňlansyn. Sözleri Annagözel Ýagşyýewanyňky(wokal-instrumental ansambl üçin)

41.	Türkmen. Sözleri Ogulgurban Nazarowanyňky

42.	Watan. . Sözleri Annagözel Ýagşyýewanyňky(bagşy üçin)

43.	Ýar gara gözli. Sözleri Baýram Jütdiýewiňki

44.	Ýaňlan meniň dutarym. Sözleri Lýubow Annadurdyýewanyňky(rus dilinde)

45.	Zenanlar(bagşy üçin). Sözleri Hudaýguly Allamyradowyňky

46.	Zenanlar(estrada üçin). Sözleri Hudaýguly Allamyradowyňky

Halk aýdym-sazlary esasynda A.Gowşudow tarapyndan täzeden işlenilen aýdymlar

1.	Açylmazmy. «Şasenem- Garyp» dessanyndan

2.	Aýrylmam. «Ýusup- Zuleýha» dessanyndan

3.	Aşyk aýdyň pir bilen aýdyşyk. «Nejep oglan» dessanyndan

4.	Aý indi. Saz

5.	Apbanepes. Saz

6.	Bilbil gördüm. «Zöhre-Tahyr» dessanyndan

7.	Bu jennetdir. Sözleri Baýram Jütdiýewiňki

8.	Bir iş düşdi hyýalymga. «Ýusup- Zuleýha» dessanyndan

9.	Bolmasa . Sözleri Zeliliniňki

10.	Don gerek. Sözleri Magtymgulynyňky

11.	Deň bolar. Sözleri Zeliliniňki

12.	Eýleme. «Nejep oglan» dessanyndan

13.	Elbent bilen aýdyşyk. «Nejep oglan» dessanyndan

14.	Galanyň düýbünde . Sözleri halk döredijiliginden.

15.	Galyp men. Sözleri Magtymgulynyňky

16.	Gel jygamyz alyşaly. «Nejep oglan» dessanyndan

17.	Gurban bolaýyn. «Nejep oglan» dessanyndan

18.	Gülhanym. Sözleri halk döredijiliginden.

19.	Görmedigňi sözleme. «Ýusup- Zuleýha» dessanyndan

20.	Kimiň ýary sen? «Nejep oglan» dessanyndan

21.	Maňa sen gerek. Sözleri Ýunus Emräniňki

22.	Ras bolsa. Sözleri Kätibiniňki

23.	Türkmenistan jennetdir. Sözleri halk döredijiliginden(wokal-instrumental ansambl üçin)

24.	Sapa bolar. Sözleri Magtymgulynyňky

25.	Söýli halan. Saz

26.	Ýap boýunda. Sözleri halk döredijiliginden(wokal-instrumental ansambl üçin)

27.	Ýarym seni. «Zöhre-Tahyr» dessanyndan

28.	Şamly çyrag. «Leýli- Mejnun» dessanyndan

29.	Zarlaryň geldi."Seýpelmelek- Medhaljemal" dessanyndan

Неполный список записей произведений А. Ковшутова в золотом фонде туркменского радио:

1.	Açylmazmy. T-5335,1959ý. Sazandarlar Çary Alladurdyýew we A. Mürçäýew

2.	Aýrylmam. T-733,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. «Ýusup- Zuleýha» dessanyndan

3.	Aşyk aýdyň pir bilen aýdyşyk. «Nejep oglan» dessanyndan.T-1069,1990 Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow

4.	Aşyk suwçynyň aýdymy.T- 26641,1991. Sazy Ata Ablyýew. Sözleri Atadurdy Gurbanow. Sazandarlar Ata Ablyýew we A. Mürçäýew
Baky bahar-ýazly ülkäm. T- 485,1994. Ansambl .Sözleri Gelgi Muhammedowyňky Sazy A. Gowşudowyňky

5.	Bilbil gördüm. T-8587, 1965ý. Sazandarlar Ç. Alladurdyýew we A. Mürçäýew

6.	Bolmasa . Sözleri Zeliliniňki.T-484,1990ý. Sazandarlar Ý.Nurymow,B.Mämmedow. Täzeden işlän A. Gowşudow

7.	Bolar.T-1375,1995ý. Sazandarlar M.Muhammetnyýazow,Ý.Nurymow. Sazy Ý.Nurymowyňky

8.	Dostum senT-1071,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow.Sazy A.Ablyýewiňki. Sözleri H.Allamyradowyňky

9.	Deň bolar. T-1382,1995ý. Sazandarlar M.Muhammetnyýazow,Ý.Nurymow. Sözleri Zeliliniňki.Türkmen halk aýdymy

10.	Eýleme. «Nejep oglan» dessanyndan,T-863,1990ý. Sazandarlar Ç.Sähetmyradow, A. Mürçäýew. Täzeden işlän A. Gowşudow

11.	Çagajykdan öwrenýän. T-2264,1996ý. Sazandarlar A.Ataýew, A.Allaberdiýew.Sözleri H. Allamyradowyňky.Sazy A. Gowşudowyňky

12.	Galyp men. Sözleri Magtymgulynyňky.T-485,1990,sazandarlar Ý.Nurymow,B.Mämmedow. Täzeden işlän A. Gowşudow

13.	Gel jygamyz alyşaly. T-1060,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. «Nejep oglan» dessanyndan.Türkmen halk aýdymy

14.	Gurban bolaýyn. T-26403,1986ý. Sazandarlar Ata Ablyýew we A. Mürçäýew

15.	Gülhanym. T-8593ý. Sazandarlar Çary Alladurdyýew we A. Mürçäýew

16.	Görmedigňi sözleme. T-734,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. «Ýusup- Zuleýha» dessanyndan

17.	Gelmeginçä gidermiýem.T-1381,1995ý. Sazandarlar Ata Ablyýew, Ý.Nurymow. Türkmen halk aýdymy

18.	Gyjak çalanda.T-1381,1995ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow.

19.	Kimiň ýary sen? T-26407,1986ý. Täzeden işlän A. Gowşudow

20.	Kiçi dag. T-1378,1995 Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki, sazy A. Gowşudowyňky

21.	Maňa sen gerek. T-1380,1995ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Sözleri Ýunus Emräniňki.Täzeden işlän A. Gowşudow

22.	Milisiýaniň esgerleri. T-2265,1996ý.Sazandarlar .Ataýew,A.Allaberdiýew. Sazy A. Gowşudowyňky

23.	Neýläýin.T-1377,1995ý. Sazandarlar M.Muhammetnyýazow,Ý.Nurymow. Sazy A. Gowşudowyňky

24.	Ras bolsa. Sözleri Kätibiniňki,T-859, 1990ý. Sazandarlar Ç.Sähetmyradow, A.	Mürçäýew. Täzeden işlän A. Gowşudow

25.	Serdar.T-27326,1996ý.Sazandarlar A.Ataýew,A.Allaberdiýew.Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki. Sazy A. Gowşudowyňky

26.	Ýarym seni. T-531, 1988ý,sazandarlar A.Ataýew,Ý.Nurymow «Zöhre-Tahyr» dessanyndan,

27.	Zarlanyp(Şamly çyrag).T-26405,1986ý. Täzeden işlän A. Gowşudow

28.	Sahy bagşydyr. T- T-26406,1986ý. Sazy Ata Ablyýew, goşgusy Ş.Akmämmedowyňky

29.	Talan ýar. T-732,1986ý. Türkmen halk aýdymy.Täzeden işlän A. Gowşudow

30.	Pagtaçy. T-530,1988ý. Ansambl. Sözleri Salyh Aýdogdyýewiňki, sazy A. Gowşudow

31.	Hally.T-532,1998ý. Sazandarlar B.Amanow,B.Dawudow. Sazy A. Gowşudow, goşgusy Seýdiňki

32.	Illeri bardyr.T-26495,1998ý. Sazy A. Gowşudow, goşgusy Geldi Bäşiýew

33.	Zarlaryň geldi.T-860,1990 ý. Sazandarlar Ç.Sähetmyradow, A. Mürçäýew. Täzeden işlän A. Gowşudow

34.	Halyň seniň.T-862,1990 ý. Sazandarlar Ç.Sähetmyradow, A. Mürçäýew.

35.	Istiýer köňül.T-861,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew we A. Mürçäýew Türkmen halk aýdymy

36.	Gül ýüzli ýarym. T-1960,1994ý. Sazandarlar B.Amanow,B.Dawudow. Sazy A. Gowşudowyňky

37.	Içmeýen jamym.T-1072,1997 ý.sazandarlar A.Çaryýew. Sazy A.Çaryýewyňky. Sözleri Magtymgulynyňky

38.	Ildeş.T-1376,1995ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Sözleri Annaberdi Agabaýewiňki. Sazy A. Gowşudowyňky

39.	Kylmyşdyr meni.T-1957,1994ý. Sözleri Zeliliniňki.Sazy A. Gowşudowyňky

40.	Zenanlar.T-1959,1994,ansambl.Sözleri Hudaýguly Allamyradowyňky. Sazy A. Gowşudowyňky

41.	Ýar gara gözli.T-1961,1990ý. Ansambl Sözleri Baýram Jütdiýewiňki. Sazy A. Gowşudowyňky

42.	Ýedi çynar.T-1062,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Sazy Ý.Nurymow, sözleri Geldi Bäşiýewiňki

43.	Ýelpeselendi.T-1061,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Türkmen halk aýdymy

44.	Hyýalymga. T-1063,1990 .Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Türkmen halk aýdymy

45.	Istiýer köňül.T-1064,1990ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow Türkmen halk aýdymy

46.	Mylly aganyň dutary.T-13474,1995ý. Sazandarlar Ata Ablyýew,Ý.Nurymow. Sazy A.Abliýewiňki, sözleri Geldi Bäşiýewiňki

Награды 

•	1992 — Заслуженный бахши Туркменистана
•	2010- Народный бахши Туркменистана

Примечания

Ссылки 
Литература

•	https://www.turkmenistan.ru/ru/articles/35069.html 

•	http://www.kitaplar.metbugat.gov.tm/book?id=77

•	https://kitaptm.com/?book=2166

•	Служит у нас ашхабадский парень С. Тахаленко, 1960 г.

•	Arzuwlar gursakda garramaýar. Suleýman Öwezow « Edebiýat we sungat» gazeti 1992 mart.

•	Самое главное в жизни. А.Халбаев «Нейтральный Туркменистан» gazeti 14.08.2002

•	"Garaşsyzlygyň waspçysy ý-da zehinli bagşy Aman Gowşudow hakynda söhbet " Amanöwez Saparow «Edebiýat we sungat» gazeti 20.09.2002

•	Aýdymlar kerweni uzaýar Akmuhammet Aşyrow, bagşyşynas.04.09.2002

•	«Ile döwlet geler bolsa…» Esen Durdyýew «Mugallymlar gazeti» 06.

•	Watanymyza buýsanýarys!A. Gowşudow «Türtmenistan» gazeti 7.09.2006

•	Счастливая доля. Алмаз Халбаев, специальная музыкальная школа- интернат при ТНК. журнал «Возрождение» № 15.12.2010

•	«Öz döwrümiň jarçysy men» Maýa Apbaýewa «Watan» gazeti 21.10.2010

•	Aýdym-saza baglanan köňül.Aýjemal Omarowa."Türkmenistan" gazeti 01.09.2012

•	Zehinlileriň, ezberleriň halypasy. Aşgabat «Zaman» 30.03.2013

•	Ile döwlet geler bolsa…..Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat 2015

•	Halypa-daragt, şägirt miwesi O. Annanepesow, Aşgabat 2017

•	Ýüreklere ýol salýan owazlar. Meretgylyç Ýagmyrow «Edebiýat we sungat» gazeti 10.05.2019

Певцы и певицы Туркменистана